Příjmení Stadler nese více různých osobností:

 Anton Stadler (1753–1812) – rakouský klarinetista, interpret W. A. Mozarta
 Arnold Stadler (* 1954) – německý spisovatel
 Jiří Stadler (* 1932) – český politik
 Paul Stadler (1875–1955) – moravský sochař
 Rupert Stadler (* 1963) – předseda představenstva společnosti AUDI AG

Externí odkazy